Atlas hace referencia a varios artículos:

Astronomía
 Atlas (estrella), estrella de las Pléyades.
 Atlas (satélite), satélite de Saturno. 
 Atlas (cohete), familia de cohetes estadounidenses, una de cuyas versiones lanzó a los astronautas del Mercury en órbita alrededor de la Tierra.
 ATLAS (telescopio), proyecto de telescopio espacial.

Ciencias
 Atlas (hueso), nombre de la primera vértebra cervical.
 Atlas (matemáticas), conjunto de cartas de un espacio, de forma que a cada «región» de dicho espacio le corresponden unas coordenadas.
 Atlas (robot), robot humanoide bípedo desarrollado por la compañía estadounidense Boston Dynamics.
 Experimento ATLAS, uno de los cinco detectores de partículas del Gran Colisionador de Hadrones.

Cine
 Atlas de geografía humana, película estrenada en el año 2007, 	dirigida por Azucena Rodríguez, basada en la novela homónima de Almudena Grandes.
 Atlas Shrugged: Part I. película estrenada en el año 2011, dirigida por Paul Johansson, basada en la novela La rebelión de Atlas de Ayn Rand.
 Cloud Atlas (en español El atles de las nubes), película estrenada el año 2012, dirigida por Tom Tykwer y las hermanas Lilly y Lana Wachowski basada la nòvela homónima de David Mitchell.

Deporte
 Atlas Fútbol Club, equipo de fútbol de la ciudad de Guadalajara (México).
 Atlas Fútbol Club Femenil, equipo de fútbol femenino de la ciudad de Guadalajara (México).
 Club Atlético Atlas, institución deportiva de Argentina.

Empresas
 Atlas (financiera), institución filial del Banco de Chile.
 Atlas Aircraft Corporation, empresa sudafricana fabricante de aviones.
 Agencia Atlas, agencia de noticias española, perteneciente al Grupo Telecinco.
 Atlas Thompson Publicidad, agencia de publicidad colombiana, perteneciente al Grupo WPP.

Geografía
 Atlas (cartografía), colección sistemática de mapas de diversa índole.
 Atlas (cordillera), cordillera que recorre, a lo largo de 2400 km, el noroeste de África.
 Atlas (Estados Unidos), lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Northumberland, estado de Pensilvania (Estados Unidos).

Informática
 Atlas, nombre anterior de ASP.NET AJAX.
 Atlas (computadora), una de las primeras supercomputadoras, construida en la Universidad de Mánchester.

Literatura y publicaciones
 Atlas de geografía humana, novela publicada en 1998 de Almudena Grandes.
 Atlas de la carne (Hechos y cifras sobre los animales que comemos), publicación de la Fundación Heinrich Böll y Le Monde diplomatique sobre el consumo de la carne.
 El atlas de las nubes, novela de 2004, del escritor britànico David Mitchell.
 La rebelión de Atlas, novela de 1957 de la filósofa y escritora estadounidense de origen ruso Ayn Rand.

Mitología e historia
 Atlas (mitología); en la mitología griega, joven titán condenado por Zeus a cargar sobre sus hombros los pilares que mantenían la Tierra (Gea) separada de los cielos (Urano).
 Atlante (rey) o Atlante (citado por Platón en sus diálogos filosóficos Timeo y Critias); primer rey de la Atlántida, hijo de Poseidón y Clito.
 Atlas Farnesio, copia romana del siglo  en mármol de una escultura helenística del titán Atlas soportando sobre sus espaldas un pesado globo celeste.

Música
 Atlas, canción de Coldplay.
 Atlas Eclipticalis, obra musical de John Cage.
 Atlas Genius, grupo musical australiano.
 Atlas Losing Grip, grupo musical sueco.
 Atlas, Rise!, canción de Metallica.
 Natacha Atlas, cantante belga.

Además
 Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalizados (ATLAS) (1952-1962).
 Attacus atlas, mariposa de la familia Saturniidae.
 Atlas, la otra pasión, programa de televisión que emite Fox Sports desde el año 2006, producido y realizado en Buenos Aires (Argentina).
 Charles Atlas, inventor de un método de musculación del mismo nombre.
Red Atlas, organización sin fines de lucro.
Red ATLAS, red policial europea.

Enlaces externos